Кирина — русская женская фамилия. Мужская форма — Кирин.

 Кирина, Марина Ивановна (1913—2002) — советская разведчица, полковник.
 Кирина, Ольга Николаевна (род. 1955) — российский иконописец.